Villa Durazzo Bombrini – villa di Genova, nel quartiere di Cornigliano
 Villa Saluzzo Bombrini, detta il Paradiso – villa di Genova, nel quartiere di Albaro
 Villa Sauli Bombrini Doria, conosciuta come Villa Bombrini – villa di Genova, nel quartiere di Albaro,  sede del Conservatorio Niccolò Paganini

Pagine correlate 
 Carlo Bombrini
 Giovanni Bombrini